James Gordon Bennett kan syfta på:

* James Gordon Bennett den äldre (1795–1872), amerikansk tidningsman
 James Gordon Bennett den yngre (1841–1918), amerikansk tidningsman